Choumi Maritsa (en bulgare Шуми Марица, « Gronde la Maritsa »), aussi connue comme Choumi Maritsa okarvavena ou Choumi Maritsa okârvavena (Шуми Марица окървавена, « Gronde la Maritza rouge de sang ») fut l'hymne national du royaume de Bulgarie de 1886 à 1947.

D'après Anatol Antchev, auteur d'une étude sur Choumi Maritsa (Darjavna Firma "Mouzika", 1992), cette chanson trouve son origine dans le Mouvement de libération nationale bulgare de la fin du . C'est à Nikola Jivkov, professeur principal à Vélès (Macédoine) sous la domination ottomane, que l'on doit les premières paroles sur cette musique d'Ivan Vazov. La dernière version ci-dessous est due à Ivan Vazov (1912).

Les premiers à l'avoir chantée étaient les volontaires bulgares lors de la Guerre turco-serbe de 1876, puis les Opaltchenntsi de la Guerre russo-turque de 1877-1878 qui conduisit au Traité de San Stefano. Elle aura mené au combat  les troupes bulgares au cours de cinq guerres successives. 

Aujourd'hui, c'est à peine si les jeunes générations la connaissent, puisque le gouvernement communiste l'a remplacée en 1950 par Beulgario Mila ("Bulgarie chérie"), puis en 1964 par Mila Rodino (Мила Родино, "Chère patrie", premier vers du refrain,  connue aussi sous le nom de Gorda Stara planina — "Fier Balkan", son premier vers), dont la version actuelle date de 1990.

Une version du poème "Choumi Maritsa" a aussi été adaptée à la musique de Mazurek Dąbrowskiego ("Mazurka de Dąbrowski"), aujourd'hui l'hymne national de la Pologne.

Texte 
 Шуми Марица
 окървавена,
 плаче вдовица
 люто ранена.

Припев
 Марш, марш,
 с генерала наш!
 В бой да летим,
 враг да победим!

 Български чеда,
 цял свят ни гледа.
 Хай към победа
 славна да вървим.

Припев

 Левът балкански
 в бой великански
 с орди душмански
 води ни крилат.

Припев

 Млади и знойни,
 в вихрите бойни.
 Ний сме достойни
 лаври да берем.

Припев

 Ний сме народа,
 за чест и свобода,
 за мила рода
 който знай да мре.

Припев

Translittération 
Choumi Maritsa
Okeurvavena
Platché vdovitsa
Liuto ranena

Pripev
March, march
S guénérala nach!
V boï da letim
Vrag da pobedim!

Beulgarski tchéda
Tsial sviat ni gleda
Khaï keum pobeda
Slava da veurvim

Pripev

Léveut balkannski
V boï velikannski
S ordi douchmannski
Vodi ni krilat

Pripev

Mladi i znoïni
V vikhrite boïni
Nii sme dostoïni
Lavri da berem

Pripev

Nii smé naroda
Za tchest i sloboda
Za mila Roda
Koïto znaï da mré

Pripev

Traduction 
Gronde la Maritza,
Rouge de sang
Une veuve pleure
Frappée atrocement 

Refrain
Marchons, marchons
Avec notre général
Volons au combat
Allons vaincre l'ennemi.

Enfants de Bulgarie
Le monde entier vous regarde
Allons !  À la victoire,
Méritons notre gloire

Refrain

Le Lion des Balkans
Au combat magnifique
Contre la horde ennemie
Nous mène en volant

Refrain

Jeunes et forts
Dans le tourbillon des armes
Nous sommes dignes de porter
Les lauriers de la gloire

Refrain

Nous sommes la Nation
Pour l'honneur et la liberté
Pour la Patrie bien-aimée
Nous saurons bien mourir

Refrain

Voir aussi 
 Mon pays, ma Bulgarie.

Liens externes 
 Accès à un fichier MIDI
 Tous aux Balkans » Šumi Marica

Chanson bulgare
Hymne national historique
Renaissance bulgare